Abbeville est le nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 

France
 Abbeville ;
 Canton d'Abbeville ;
 Arrondissement d'Abbeville ;
 Abbeville, ancienne commune française du Calvados.

Canada
 Abbeville, dans le Manitoba, au Canada ;

États-Unis
 Abbeville, en Alabama ;
 Abbeville, en Géorgie ;
 Abbeville, en Louisiane ;
 Abbeville, dans le Mississippi ;
 Abbeville, en Caroline du Sud ;
 Comté d'Abbeville, en Caroline du Sud.

Patronyme 

 Gérard d'Abbeville, théologien français.

Voir aussi 
 Abbeville-Saint-Lucien
 Abbéville-lès-Conflans
 Abbéville-la-Rivière
 Abbévillers

Homonymie de toponyme